Колотилово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Новленского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Новленский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 61 км, до центра муниципального образования Новленского — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Чекшево, Романово, Курово, Перхурьево, Дмитриевское, Новленское.

По переписи 2002 года население — 7 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района